Эстань ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Барселоны